RGN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Yangon (Birmania)
 rgn – codice ISO 639-3 della lingua romagnola